|-
| 215401 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215402 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215403 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215404 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215405 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215406 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215407 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215408 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215409 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215410 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215411 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215412 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215413 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215414 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215415 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215416 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215417 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215418 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215419 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215420 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215421 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215422 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215423 - || ||  || Palomar || M. Meyer
|-
| 215424 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215425 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215426 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215427 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215428 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 215429 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215430 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215431 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215432 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 215433 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215434 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215435 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215436 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215437 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215438 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215439 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215440 - || ||  || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 215441 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215442 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215443 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215444 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215445 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215446 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215447 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215448 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215449 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215450 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215451 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215452 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215453 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 215454 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215455 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215456 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215457 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215458 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215459 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215460 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215461 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215462 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215463 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215464 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215465 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215466 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215467 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215468 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215469 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215470 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215471 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215472 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215473 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215474 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215475 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215476 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215477 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215478 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215479 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215480 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215481 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215482 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215483 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215484 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215485 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215486 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215487 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215488 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215489 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215490 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215491 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215492 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 215493 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215494 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215495 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215496 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215497 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215498 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215499 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215500 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
5